Хромосомная идиограмма (ISCN) — схематическое изображение, показывающее размер хромосомы и её полосатость. Полосы проявляются при окрашивании химическим раствором и видны в микроскоп — используются для описания местоположения генов на каждой хромосоме.

Полное название: Международная система цитогенетической номенклатуры ISCN (International System for human Cytogenetic Nomenclature).
Постоянный орган — Международный комитет по человеческой цитогенетической номенклатуре International Standing Committee on Human Cytogenetic Nomenclature. С 1963 года официальный орган — журнал Cytogenetic and Genome Research

Идиограмма определяет место отдельных генов на хромосомах и связанные с хромосомными нарушениями патологии.
Для изображения генов используется последовательная система нумерации, которая начинается с её центромеры.

Хромосомы имеют длинные и короткие концы (иногда называемые «плечи» или «руки»), относительно центромеры.
Короткий конец обозначается буквой «Р» от французского Petite маленький. Длинный конец обозначается буквой «Q» от английского Queue — очередь, косичка.

Маленькая часть всегда обозначается вверху, большая часть внизу для удобства пометок и комментариев.
Каждый конец хромосомы затем делится на области (регионы), которым присваивается свой номер. Номера областей увеличиваются от центромеры к теломере — р1,р2,р3 и т. д. на коротком конце, и q1,q2,q3….на длинном конце.
Области определяются полосами, окрашенными по методу Романовского — Гимзы, когда одни части хромосомы окрашиваются (G-полосы), а другие отторгают краситель (R-полосы).
Если добавочное окрашивание выявляет дополнительные полосы в пределах уже пронумерованной области, то добавляется дополнительная цифра, которая пишется через точку — р12.1,р12.2,р12.3… и соответственно q22.1,q22.2,q22.3…

Ссылки 
http://www.hgvs.org/mutnomen/ISCN.html

http://www.nature.com/scitable/topicpage/chromosome-mapping-idiograms-302

https://www.facebook.com/Cytogenetic-and-Genome-Research-1438638823040431/

Генетика